Osiny ist der Name folgender Orte in Polen:

Stadtteile:

 Osiny (Żory), Stadtteil von Żory in der Woiwodschaft Schlesien
 Osiny (Zgierz), Stadtteil von Zgierz in der Woiwodschaft Łódź
 Osiny (Głowno), Stadtteil von Głowno in der Woiwodschaft Łódź

Dörfer:

 Osiny (Baranów), Ortschaft in der Landgemeinde Baranów in der Woiwodschaft Masowien
 Osiny (Dmosin), Ortschaft der Landgemeinde Dmosin in der Woiwodschaft Łódź
 Osiny (Gorzyce), Ortschaft in der Landgemeinde Gorzyce in der Woiwodschaft Schlesien
 Osiny (Gostynin), Ortschaft der Landgemeinde Gostynin in der Woiwodschaft Masowien
 Osiny (Grabów), Ortschaft in der Landgemeinde Grabów in der Woiwodschaft Łódź
 Osiny (Jasieniec), Ortschaft der Landgemeinde Jasieniec in der Woiwodschaft Masowien
 Osiny (Kamienica Polska), Ortschaft der Landgemeinde Kamienica Polska in der Woiwodschaft Schlesien
 Osiny (Kępno), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Kępno in der Woiwodschaft Großpolen
 Osiny (Kiernozia), Ortschaft der Landgemeinde Kiernozia in der Woiwodschaft Łódź
 Osiny (Mińsk Mazowiecki), Ortschaft in der Landgemeinde Mińsk Mazowiecki in der Woiwodschaft Masowien
 Osiny (Mirzec), Ortschaft der Landgemeinde Mirzec in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Osiny (Nowe) (deutsch Espenhöhe), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Nowe
 Osiny (Pierzchnica), Ortschaft in der Stadt-und-Land-Gemeinde Pierzchnica in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Osiny (Rząśnik), Ortschaft der Landgemeinde Rząśnik in der Woiwodschaft Masowien
 Osiny (Secemin), Ortschaft in der Landgemeinde Secemin in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Osiny (Sędziejowice), Ortschaft der Landgemeinde Sędziejowice in der Woiwodschaft Łódź
 Osiny (Siedlce), Ortschaft in der Landgemeinde Siedlce in der Woiwodschaft Masowien
 Osiny (Szczerców), Ortschaft der Landgemeinde Szczerców in der Woiwodschaft Łódź
 Osiny (Wola Mysłowska), Ortschaft der Landgemeinde Wola Mysłowska in der Woiwodschaft Lublin
 Osiny (Zagórów), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Zagórów in der Woiwodschaft Großpolen
 Osiny (Zwoleń), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Zwoleń in der Woiwodschaft Masowien
 Osiny (Żyrzyn), Ortschaft der Landgemeinde Żyrzyn in der Woiwodschaft Lublin
 Rothhaus (polnisch Osiny), Ortschaft der Landgemeinde Comprachtschütz in der Woiwodschaft Oppeln